Грант Ха́рди (; ) — шотландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Великобритании серебряный призёр , бронзовый призёр . В составе мужской сборной Шотландии участник чемпионатов мира (лучший результат — серебряные призёры в ) и Европы (чемпионы в ,  и ). Неоднократный . В составе смешанной сборной Шотландии . .

В мужском кёрлинге играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, , ).
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: бронза (1 этап, 2 этап).
 : бронза ().
 : золото (, , ).
 : золото ().
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Грант Харди - профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015
 Grant Hardie - British Universities & Colleges Sport
 Team Bruce Mouat — Grand Slam of Curling
 The Roaring Game Blog (публикации со словосочетанием «Grant Hardie»)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге